Canberra est la capitale de l'Australie.
 Canberra est également une entreprise de fabrication d'instruments de mesure dans le nucléaire, membre du groupe Areva.
 Le English Electric Canberra est un bombardier conçu par le Royaume-Uni
 Le Martin B-57 Canberra est un bombardier américain dérivé du précédent

Navires 
  est le nom de plusieurs navires de la Royal Australian Navy ;
 le , un paquebot australien lancé en 1961, qui a servi comme transport de troupes pendant la guerre des Malouines, et démoli en 1997 ;
 l', un croiseur américain de la , en service entre 1943 et 1970. Ce navire, nommé en l'honneur du  est le seul de l'US Navy à porter le nom d'une capitale étrangère.